Stephen, Steve et Steven Green peut faire référence à :

 , réalisateur américain de cinéma et de télévision
 Stephen Green, Baron Green de Hurstpierpoint (1948-), ancien PDG de HSBC et ministre d'État britannique au commerce et à l'investissement
 , chef de Christian Voice, un groupe de pression fondamentaliste britannique
  (1956-), chanteur de musique chrétienne contemporaine
  (1960-), co-rédacteur en chef du magazine Critical Wave
 Steve Green (1978-), joueur de baseball canadien
  (1953-), basketteur américain
  (1996-), joueur de cricket anglais
 , comédien, écrivain et producteur américain
  Steven J. Green (1945-), ancien ambassadeur des États-Unis auprès de la République de Singapour
  (1938-), fondateur de SL Green Realty, le plus grand promoteur immobilier de New York
  (1976-), footballeur jamaïcain
  (1960-), membre de la Chambre des représentants du Minnesota

Voir aussi
 Stephen Greene
 St Stephen's Green, un parc de Dublin